Miejscowości w USA:
 Indianola – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Humboldt
 Indianola – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Vermilion
 Indianola – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Warren
 Indianola – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Sunflower
 Indianola – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Red Willow
 Indianola – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Pittsburg
 Indianola – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Delaware
 Indianola – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Kitsap

Inne:
 USS Indianola – amerykański okręt z czasów wojny secesyjnej

bg:Индианола